Listen (Alan Bown), het vijfde muziekalbum van de bands rondom Alan Bown, in dit geval The Alan Bown! 
 Listen (Beyoncé), een nummer van Beyoncé uit 2006
 Listen (Collective Soul), een nummer van Collective Soul uit 1997
 Listen (David Guetta), het zesde studioalbum van de Franse dj David Guetta uit 2014
 Listen (Jordan Rudess), het tweede soloalbum van Jordan Rudess uit 1993
 Listen (film), een Amerikaanse film uit 1996
 Listen (2017), een Amerikaanse film uit 2017